Miasta w USA:
 Laona – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Laona – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Gminy w USA:
 Laona (ang. Laona Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Laona (ang. Laona Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Laona (ang. Laona Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest